

Lidé 
Ruské příjmení Lazarev () má více nositelů:

Alexandr Nikolajevič Lazarev (* 1945), ruský dirigent
Anton Pavlovič Lazarev (* 1990), ruský hokejista
Antonina Lazarevová (* 1941), sovětská výškařka
Levon Konstantinovič Lazarev (1928–2004), ruský malíř a sochař
Michail Lazarev (1788–1851), ruský admirál
Sergej Lazarev (* 1983), ruský zpěvák
 Sergej Nikolajevič Lazarev (* 1952), ruský psycholog a spisovatel
Vasilij Lazarev (1928–1990), sovětský lékař, kosmonaut
 Viktor Lazarev (1896–1976), ruský historik umění

Místa 

 Lazarev (osada) - osada v Chabarovském kraji v Rusku

Ruská příjmení